

Astronomia 
 4150 Starr – asteroide della fascia principale

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Starr – comune della Carolina del Sud
 Starr – comunità non incorporata dell'Ohio
 Contea di Starr – contea dello Stato del Texas

Persone 
 Allanah Starr – attrice pornografica cubana naturalizzata statunitense
 Antony Starr – attore neozelandese
 Bart Starr – ex giocatore di football americano statunitense
 Belle Starr – fuorilegge statunitense
 Bobbi Starr – attrice pornografica statunitense
 Brenda K. Starr – cantante statunitense
 Edwin Starr – cantante statunitense
 Fredro Starr – rapper e attore statunitense
 Garrison Starr – cantautrice statunitense
 Keith Starr – ex cestista statunitense
 Ken Starr – avvocato e giudice statunitense
 Margaret Starr – ex tennista australiana
 Martin Starr – attore statunitense
 Mike Starr – bassista statunitense, ex membro degli Alice in Chains
 Mike Starr – attore statunitense specializzato in ruoli da caratterista
 Nava Starr – scacchista canadese 
 Rachel Starr – attrice pornografica statunitense
 Ringo Starr – batterista, compositore, attore, pittore e doppiatore britannico

Personaggi immaginari 
 Karen Starr – personaggio dei fumetti DC Comics, alter ego di Power Girl
 Lucky Starr – personaggio della letteratura fantascientifica creato da Isaac Asimov
 Brenda Starr – personaggio dei fumetti creato nel 1940 da Dale Messick

Pagine correlate 
 Star